Gustavo Corsi (Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1965)  é um guitarrista e violonista brasileiro, ex-membro da banda Picassos Falsos. 

Gustavo iniciou a carreira aos 20 anos e, com o fim da banda, passou a trabalhar com diversos artistas, de várias vertentes.  Gustavo é mentor da banda Rio Sound Machine, especializada em disco-funk dos anos 1970.

Principais trabalhos

Com o Picassos Falsos 
1987 Picassos Falsos – Picassos Falsos
1988 Picassos Falsos – Supercarioca
2004 Picassos Falsos – Novo Mundo

Com outros artistas 
1989 Lucas Silveira - Amor Platônico
1990 Ivo Meirelles – Desafio da Navalha
1994 Rio Sound Machine
1994 Toni Platão
1994 Edson Cordeiro - Edson Cordeiro
1996 Marina Lima - Registros à Meia Voz
1996 Cris Braun - Cuidado com Pessoas como Eu
1996 Angélica - Angélica
1997 Gabriel o Pensador - Quebra-Cabeça
1997 Kleiton & Kledir - Dois
1999 Gabriel o Pensador - Nádegas a Declarar
2000 Cidade Negra - Enquanto o Mundo Gira
2000 Marina Lima - Sissi na Sua (ao vivo)
2000 Ana Carolina - Ana Rita Joana Iracema e Carolina
2000 Katia B – Katia B
2001 Gabriel o Pensador - Seja Você Mesmo (mas não Seja sempre o Mesmo)
2001 Marina Lima – Setembro
2001 Ivo Meirelles - Samba Soul
2002 Rio Sound Machine - Festa Disco
2003 Sérgio Coelho - Fique você sabendo
2003 Katia B – Só deixo o meu coração na mão de quem pode
2003 Luka - Tô Nem Aí
2005 Cris Braun - Atemporal
2007 Katia B - Espacial
2008 Ivo Meirelles - Samba Pop

O músico, ainda hoje, trabalha com o cantor e compositor Leoni, a cantora Kátia B e o percussionista Jam da Silva.

Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Guitarristas rítmicos
Guitarristas solo
Membros do Picassos Falsos
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro